Пердика — многозначный термин. Может означать:

 Пердика — в древнерусском языке куропатка.
 Пердика (мифология) — в древнегреческой мифологии афинская героиня.
Греческий топоним
 Пердика (Арта) — село в сообществе  в общине Еорьос-Карайскакис в Эпире.
 Пердика (Магнисия) — село в сообществе Алмирос в общине Алмирос в Фессалии.
  — село в общине Игуменица в Эпире.
  — село на Эгине.
  — село в общине Додони в Эпире.

См. также 
 Пердикка